

Szerbia
Pope (Szerbia)

USA
Pope (Alabama)
Pope (Kalifornia)
Pope (Kentucky)
Pope (Mississippi)
Pope légibázis, Észak-Karolina
Pope megye (egyértelműsítő lap)